Вальжуффре́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ізер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 530 км на південний схід від Парижа, 140 км на південний схід від Ліона, 45 км на південний схід від Гренобля.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 69 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 132,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Вальжуффре на сайті французького Національного інституту географії 
 Вальжуффре на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вальжуффре на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вальжуффре на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вальжуффре на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ізер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ізер